

Geografia 
 Amt Warnow-West – comunità amministrativa nel circondario di Rostock nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania
 Fiume Warnow – fiume della Germania nord-orientale
 Obere Warnow – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania
 Warnow – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania
 Warnow – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania

Persone 
 Mark Warnow – violinista e direttore d'orchestra statunitense

Altro 
 Galleria del Warnow – sottopasso stradale nella città anseatica di Rostock